Al Shabab is Arabisch voor 'de jeugd'. Het kan verwijzen naar:

 Al-Shabaab (Somalië), een Somalische islamitische terroristische organisatie
 Al-Shabab (weekblad), een Egyptisch weekblad

Voetbalclubs
 Al-Shabab (Bahrein), een voetbalclub in Bahrein
 Al-Shabab (Irak), een voetbalclub in Irak
 Al-Shabab (Koeweit), een voetbalclub in Koeweit
 Al-Shabab FC (Saoedi-Arabië), een voetbalclub in Saoedi-Arabië
 Al-Shabab (Dubai), een voetbalclub uit de Verenigde Arabische Emiraten